Åsa kan syfta på:

Åsa (namn), ett kvinnonamn
Åsa, Kungsbacka kommun, en tätort i Kungsbacka kommun Halland
Åsa gravfält, ett gravfält i Strängnäs kommun
Åsa folkhögskola i Sköldinge

Se även
Åsa-Nisse
Åsarna
Åsarp
Åsarne församling
Åsarps församling
Asa